Андоке — один из индейских языков Колумбии. Распространён на юге страны, в штате Амасонас. Число носителей разнится от источника к источнику, по данным справочника Ethnologue, оно составляет около 370 человек (2007 Pencue), 50 из которых — монолингвы. Данные переписи 2000 года сообщают о 610 носителях. Более 80 % свободно владеют испанским.

Относят к изолированным языкам. Кауфман относил андоке к бора-уитотской семье языков.

Примечания

Источники 
 Aschmann, Richard P. (1993). Proto Witotoan. Publications in linguistics (No. 114). Arlington, TX: SIL & the University of Texas at Arlington.
 Campbell, Lyle. (1997). American Indian languages: The historical linguistics of Native America. New York: Oxford University Press. ISBN 0-19-509427-1.
 Gordon, Raymond G., Jr. (Ed.). (2005). Ethnologue: Languages of the world (15th ed.). Dallas, TX: SIL International. ISBN 1-55671-159-X. (Online version: http://www.ethnologue.com).
 Greenberg, Joseph H. (1987). Language in the Americas. Stanford: Stanford University Press.
 Kaufman, Terrence. (1994). The native languages of South America. In C. Mosley & R. E. Asher (Eds.), Atlas of the world’s languages (pp. 46-76). London: Routledge.

Ссылки 
 Ethnologue

Языки Колумбии